Nenjiang kan avse:

 Nenjiang (flod) – en flod i Manchuriet i nordöstra Kina
 Nenjiang, Heihe – ett härad i Heilongjiang-provinsen i Folkrepubliken Kina
 Nenjiang (häradshuvudort i Kina) –  i provinsen Heilongjiang
 Nenjiang – den forna provinsen Nunkiang i nordöstra Kina

WP:Projekt Kina